El término Bridges puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Puente de red, dispositivo de interconexión de redes de ordenadores.
Bridges, antiguo grupo noruego de rock de los fundadores de a-ha, Paul Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen.
Bridges, álbum de la cantante feroesa Eivør.

Personalidades 
 Alicia Bridges 1953, cantante estadounidense
 Barry Bridges 1941, futbolista inglés
 Beau Bridges 1941, actor estadounidense
 Chloe Bridges 1991, actriz estadounidense
 James Bridges 1936-1993, director estadounidense
 Jeff Bridges 1949, actor estadounidense
 Lloyd Bridges 1913-1998, actor estadounidense
 Esteban Lucas Bridges 1878-1946, terrateniente argentino

Autores de nombres científicos 
 C.H.Bridges - C.H. Bridges fl. 1961
 E.L.Bridges - Edwin L. Bridges fl. 1989
 J.R.Bridges - J.Robert Bridges fl. 1987
 Bridges - Thomas Charles Bridges 1807-1865